Nkou ist der Familienname folgender Personen:

 Joséphine Nkou (* 1997), französisch-kongolesische Handballspielerin
 Pierre-Célestin Nkou (1927–1983), kamerunischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Sangmélima